ekstruzja lawy
 ekstruzja (wyciskanie) tworzyw sztucznych
 ekstruzja żywności